Storie filippiche – opera storica di Teopompo del IV secolo a.C.
 Storie filippiche – opera storica di Pompeo Trogo del I secolo